Tom Murphy (né en 1945) : ancien lanceur de baseball.
 Tom Murphy (né en 1991) : receveur de baseball.
  (né en 1957) : joueur américain d'échecs.
  (1935-2018) : dramaturge irlandais.

Voir aussi 
 
 Tommy Murphy, (1921-1985) : joueur irlandais de football gaélique.
  (né en 1979) : dramaturge australien.